Шторкау (Вайсенфельс) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Шторкау (Штендаль) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.